A Supercopa Europeia de 2003 foi disputada entre Milan e Porto.

Detalhes

2003
Partidas do Futebol Clube do Porto
Partidas da Associazione Calcio Milan